Armando González – paragwajski piłkarz, aktywny w latach 40. XX wieku
 Armando González (ur. 1968) – meksykański piłkarz i trener piłkarski